Distretto di Huachocolpa – distretto del Perù nella regione di Huancavelica, provincia di Huancavelica
Distretto di Huachocolpa – distretto del Perù nella regione di Huancavelica, provincia di Tayacaja